Let's Talk About Love est une expression anglaise qui signifie en français Parlons d'amour.

Cinéma 
 Let's Talk About Love est la  partie du film Érotique (réalisée par Lizzie Borden), sorti en 1994.

Musique 
 Let's Talk About Love, second album du groupe allemand  sorti le  ;
 Let's Talk About Love, dix-huitième album de Céline Dion, sorti le .